Gölbaşı is een Turks district in de provincie Ankara. Het district heeft een oppervlakte van 738,3 km² en telde op 31 december 2021 bijna 143.000 inwoners. In het district bevinden zich een van de grootste meren van Ankara, namelijk Mogan Gölü ve Eymir Gölü.

Bevolking 
De bevolkingsontwikkeling van het district is weergegeven in onderstaande tabel.

Gölbaşı heeft een hoge urbanisatiegraad. In 2021 woonde ongeveer 82,76% van de bevolking van het district in de districtshoofdstad Gölbaşı. In het platteland woonden ongeveer 24.300 personen, oftewel 17,24% van de totale bevolking.

Kernen 
Het district Gölbaşı bestaat sinds 2013 uit 54 "mahalleler" ('stadswijken'), waarvan 11 het gelijknamige districtshoofdstad Gölbaşı vormen en de overige 43 landelijke nederzettingen zijn. De mahalle 'Bahçelievler' is met ruim 23.500 inwoners in 2021 de grootste mahalle. 

Stadswijken ('Mah.') van het district Gölbaşı

District van Turkije
Ankara